Дени́с Давы́дов:
 Давыдов, Денис Александрович (род. 1989) — российский политический деятель.
 Давыдов, Денис Алексеевич (род. 1995) — российский футболист.
 '''Давыдов, Денис Васильевич''' (1784—1839) — поэт «Пушкинской плеяды», генерал-лейтенант, партизан.
 Давыдов, Денис Владимирович (род. 19??) — российский военный врач.
 Давыдов, Денис Игоревич (род. 1987) — российский самбист.
 Давыдов, Денис Сергеевич (род. 1987) — российский спортсмен (универсальный бой).